HSS — аббревиатура или обозначение:
 High-Speed Steel — быстрорежущая инструментальная сталь.
 Homo sapiens sapiens — человек современной анатомии.
  — класс скоростных судов европейской компании Stena Line.
 High Speed Synchronization — режим высокоскоростной синхронизации фотовспышки.
 History of Science Society — американская общественная организация, созданная в 1924 году для исследования истории науки.
 Hrvatska seljačka stranka — политическая партия в Хорватии.
 HyperSensitive Sites — гиперчувствительные к ДНКазе I участки хроматина.
 Home Subscriber Server — сервер домашних абонентов, базовый элемент опорной сети архитектуры передачи мультимедийного содержимого (IMS).
 HSS-1 Seabat — американский военный вертолёт.
 Humbucker-Single-Single (H-S-S) — конфигурация электромагнитных звукоснимателей в струнных электронных музыкальных инструментах.
 Hepatic Stimulator Substance — стимулирующее вещество из печени.